Faragó Klára (1905–1944) sakkozó, az első magyar női világbajnoki résztvevő
 Faragó Klára (1945) pszichológus, egyetemi tanár